Librilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Librilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Librilla är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Librilla. Runt Librilla är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alhama de Murcia,  km sydväst om Librilla. Trakten runt Librilla består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia